La Coppa LEN 2006-2007 è stata la 15ª edizione del trofeo assegnato annualmente dalla LEN. Le competizione si è aperta il 19 settembre 2006 e si è chiusa con la finale di ritorno giocata il 23 maggio 2007.

Il torneo ha visto la partecipazione di 41 squadre in rappresentanza di 23 federazioni nazionali.

Il titolo è andato ai russi vicecampioni uscenti del Sintez Kazan, alla prima affermazione continentale, che hanno superato nella doppia finale i croati del VK Šibenik.

Primo turno

Gironi

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Gruppo D

Secondo turno

Gironi

Gruppo E

Gruppo F

Gruppo G

Gruppo H

Gruppo I

Gruppo J

Gruppo K

Gruppo L

Ottavi di finale

Quarti di finale

Semifinali

Finale
Andata:

Ritorno:

Campioni
  vincitore della Coppa LEN:
Nikolai Maximov, Vladimir Basic, Gaikov, Danilo Ikodinović, Dejan Savić, Andrej Belofastov, Fatakhutdinov, Thomas Schertwitis, Vladimir Gojković, Marat Zakirov, Elizarov, Irek Zinnurov, Zhiycikov.

Fonti
Risultati su Waterpoloweb.com

Sport acquatici nel 2006
Sport acquatici nel 2007
Edizioni del LEN Trophy maschile